Михаи́л Докуча́ев: Докучаев, Михаил Павлович (1921—1993) — командир стрелкового батальона, Герой Советского Союза.
 Докучаев, Михаил Степанович (1925—2003) — командир орудия, Герой Советского Союза.